Hausding ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Hausding (* 1949), deutsche Pädagogin und Erziehungswissenschaftlerin
 Curt Hausding (1879–?), deutscher Theater- und Sprachwissenschaftler
 Patrick Hausding (* 1989), deutscher Wasserspringer